Der Erbförster steht für:

 Der Erbförster (Bühnenstück), Bühnenstück von Otto Ludwig (1850)
 Der Erbförster (1915), deutscher Film von Hans Oberländer
 Der Erbförster (1945), deutscher Film von Alois J. Lippl